Ниидзима () — многозначный термин.

 Ниидзима — вулканический остров в архипелаге Идзу.
 Ниидзима — село в Японии, находящееся в округе Осима префектуры Токио.
 Ниидзима, Цунэо (род. 1955) — японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов.
  — астероид названный в честь Цунэо Ниидзимы.